A Copa Letã de Futebol é a principal competição eliminatória no futebol letão.

Vencedores da Copa
Os resultados das finais:

Copas nacionais de futebol